Guiu I de Spoleto (805 - 860) duc de Spoleto
 Guiu I de Clarmont vescomte d'Alvèrnia
 Guiu I de Montlhéry (- 1095) senyor de Bray i Montlhéry
 Guiu I de Ponthieu (- 1100) comte de Ponthieu i d'Aumale
 Guiu I de Dampierre (1112 - 1151) vescomte de Troyes, senyor de Dampierre, Saint-Dizier i Moëslains
 Guiu I de la Roche (1205 - 1263) duc d'Atenes, senyor d'Argos i Nàuplia
 Guiu I de Levis (1180 - 1233), senyor de Mirapeis
 Guiu I Montefeltro (1223 - 1298) comte de Montefeltro i Pietrarubbia, senyor d'Urbino
 Guiu I de Flandes (1226 - 1305) comte de Flandes
 Guiu I de Clermont (1255 - 1302) mariscal de França
 Guiu I de Lusignan (1260/65 - 1308) senyor de Lusignan, comt de la Marca i d'Angulema, vescomte de Porhoët.
 Guiu I de Châtillon (- 1352) comte de Blois
 Guiu I de Luxemburg (1340 - 1371) comte de Saint-Pol i Ligny, senyor de Roussy and Beauvoir